De Holland (Dordrecht), een gebouw te Dordrecht
De Holland (gieterij), een voormalige ijzergieterij te Bergen op Zoom